Загусинье — название населённых пунктов в России:

 Загусинье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Загусинье — деревня в Смоленском районе Смоленской области.